Dummies steht für:
 Crash Test Dummies, kanadische Rockband
 Für Dummies, eine Sachbuchreihe

Siehe auch:
 Dummy